Gustav Walz ist der Name folgender Personen:

* Gustav Walz (Agrarwissenschaftler) (1804–1876), deutscher Agrarwissenschaftler
 Gustav Adolf Walz (1897–1948), deutscher Rechtswissenschaftler